Медальний залік на літніх юнацьких Олімпійських іграх 2010 — неофіційний олімпійський залік, що ґрунтується на інформації наданої МОК. 

У нижченаведеній таблиці список національних олімпійських комітетів ( НОК) упорядкований за кількістю виграних ними медалей різного ґатунку на I-х літніх юнацьких Олімпійських іграх 2010 року, які проходили у Сінгапурі з 17 по 27 серпня.

Примітки:

Посилання 
 Офіційний сайт Ігор 

Літні юнацькі Олімпійські ігри 2010
2010